Queer as Folk (queer – странен, куиър (гей), folk – народ, разговорно хора) препраща към английския израз there's nowt so queer as folk, означаващ „няма нищо по-странно от хората“ и може да се отнася до:

 Queer as Folk (1999 – 2000 г.), сериал на британската телевизия за група от гей мъже
 Queer as Folk (2000 – 2005 г.), американо-канадски сериал, вдъхновен от британския

ЛГБТ медии